W Polsce
 Korne – część wsi Józefów w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Korne – część wsi Konarzyny w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Korne – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Korne – gromada w powiecie kościerskim

 Zobacz też
 Kornele, Kornelin, Kornelówka